Chipley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chipley (Florida)
 Chipley (Georgia)
 Chipley (Texas)